Індивідуальна гонка на 15 кілометрів серед жінок у біатлоні на зимових Олімпійських іграх 2014 пройшла 14 лютого. У змаганнях взяли участь 82 спортсменки з 32 країн. Місцем проведення гонки став лижно-біатлонний комплекс Лаура. Змагання почалися о 18:00 за місцевим часом (UTC+4). Друге олімпійське золото у Сочі завоювала Дар'я Домрачева.

Медалісти

Змагання 

27 листопада 2017 року МОК прийняв рішення про дискваліфікацію Яни Романової, а 1 грудна — Ольги Зайцевої. Їхні результати в даній гонці анульовані.

Примітки

Посилання 
 Результати змагань на офіційному сайті Зимових Олімпійських ігор 

2014 у біатлоні